A Casamance név két földrajzi fogalmat jelölhet:
Casamance - folyó Délnyugat-Afrikában
Casamance - Szenegál egyik közigazgatási alegysége.